Weier heißen folgende geographische Objekte:
 Weier (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weier (Offenburg), Ortsteil von Offenburg im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Weier (Wipperfürth), Ortschaft in der Gemeinde Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weier im Emmental, Ortschaft mit Bahnhof nahe Affoltern im Emmental
 Pfahlbausiedlung Weier, jungsteinzeitliche Pfahlbauer-Moorsiedlung bei Thayngen, Kanton Schaffhausen, UNESCO-Weltkulturerbe

 Wihr-au-Val, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich (deutsch Weier im Thal)
sowie:
 Bellacher Weiher, ein Teich in der Gemeinde Bellach, Kanton Solothurn (alternative Schreibweise)

Weier ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Weier (* 1956), deutscher Ringer
 Johannes Weier, siehe Johann Weyer
 Joseph Weier (1911–2006), deutscher Pionier des Ruhrbistums Essen
 Lina Weier (1896–1969), deutsche Politikerin
 Paul Weier (* 1934), Schweizer Springreiter
 Reinhold Weier (1928–2009), deutscher katholischer Dogmatiker
 Sigismund Weier (auch: Weyer; 1579–1661), deutscher Mathematiker, Bibliothekar und Historiker
 Winfried Weier (1934–2013), deutscher Philosoph, Hochschullehrer und Träger des Silvesterordens

Weier bezeichnet außerdem:
 den Markennamen des ehemaligen chinesischen Automobilherstellers People’s Liberation Army Works No. 5720

Siehe auch:
 Weiher (Gewässer) – zum Begriff
 Weier Antriebe und Energietechnik
 Waier, Weyer, Weiher, Weir
 Weiern
 Wire (engl.)
 Veier
 Wyer